Exogone longicirrus är en ringmaskart som beskrevs av Webster och Benedict 1887 ?. Exogone longicirrus ingår i släktet Exogone och familjen Syllidae. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Havsborstmaskar
longicirrus